Antoine Deparcieux (1703-1768), mathématicien français ;
 Antoine Deparcieux (1753-1799), mathématicien français, petit-neveu du précédent.